Zeslandentoernooi (mannen), een Rugby union-toernooi voor herenteams.
Zeslandentoernooi (vrouwen), een Rugby union-toernooi voor damesteams.
Zeslandentoernooi (onder 20), een Rugby union-toernooi voor teams onder 20.